Novecento (ital. für Neunhundert) bezeichnet Folgendes:

Im Italienischen:
 Neunzehnhundert, als Jahreszahl 1900
 das 20. Jahrhundert

Novecento bezeichnet ebenso:
 einen Monolog von Alessandro Baricco, siehe Novecento (Monolog)
 den Originaltitel des Filmes 1900 von Bernardo Bertolucci, siehe 1900 (Film)
 eine italienische Künstlergruppe, ab 1926 in Novecento Italiano umbenannt, siehe Novecento (Künstlergruppe)
 eine italienische Band, siehe Novecento (Band)
 ein belgisches Orchester, siehe Il Novecento